Lövberget kan syfta på:

Lövbergets fäbodar – i Floda socken i Gagnefs kommun i Västerdalarna
Lövberget, Åsarne socken – i Åsarne socken i Jämtland
Lövberget, Luleå kommun –  ett naturreservat i Luleå kommun